Het wereldkampioenschap superbike van Hockenheim 1989 was de achtste ronde van het wereldkampioenschap superbike 1989. De races werden verreden op 17 september 1989 op de Hockenheimring Baden-Württemberg nabij Hockenheim, West-Duitsland.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1989
Hockenheim